Бајракли џамија може бити:

 Бајракли џамија у Београду, џамија у Београду, Србија
 Бајракли џамија у Пећи, џамија у Пећи, Србија, на Косову и Метохији
 Бајракли џамија у Самокову, џамија у Самокову, Бугарска